Futbolo klubas Gintra eller FC Gintra er en litauisk kvindefodboldklub fra Šiauliai. 

Holdets farver er sort og gul. Klubben har hjemmebane på Šiaulių miesto savivaldybės stadionas med kapacitet til 4.000.

Titler 
20 kvinder A lyga: 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
12 Pokalmesterskaber: 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016

Historiske slutplaceringer

Klub farver
 Sort og gul.

Nuværende trup

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere
  Rimantas Viktoravičius (20??–2021)
  Darius Jankauskas (2021)
  Kalojan Petkov (siden 2022)

Noter

Eksterne kilder/henvisninger 
 fkgintra.lt  
 Facebook   
 lietuvosfutbolas.lt  

Fodboldklubber i Litauen
Kvindefodboldklubber i Litauen
Kvindefodboldklubber
Etableret i 1999